Het WTA-tennistoernooi van Melbourne (officieel Melbourne Summer Set) van 2022 vond plaats van dinsdag 4 tot en met zondag 9 januari 2022 in de Australische stad Melbourne. Het was één uit een setje van twee gelijktijdige edities van het toernooi, geïmpro­viseerd in verband met de coronapandemie. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van Melbourne Park.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Japanse Naomi Osaka bereikte de halve finale. Wegens een buikspierblessure liet zij daar evenwel verstek gaan.

Het tweede reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Russin Veronika Koedermetova in twee sets. Het was Halep's 23e WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – ook zij wist daar haar openingspartij te winnen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en Elise Mertens, had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een dijbeenblessure van Mertens.

Het als tweede geplaatste Amerikaanse duo Asia Muhammad en Jessica Pegula won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Jasmine Paolini in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Pegula één.

Er waren vier Belgische deelneemsters. Kirsten Flipkens speelde samen met de Spaanse Sara Sorribes Tormo – zij bereikten de tweede ronde. Ook Kimberley Zimmermann en Julia Lohoff (Duitsland) wonnen hun openingspartij. Greet Minnen en de Australische Ellen Perez waren het vierde reekshoofd – zij strandden al in de eerste ronde. Ook voor Alison Van Uytvanck en Clara Tauson (Denemarken) viel het doek na hun eerste optreden.

Er speelden geen Nederlandse vrouwen mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Melbourne 2022 - 1
Melbourne - 1